OBBI steht für
den Flughafen Bahrain im ICAO-Code

Obbi bezeichnet
eine antike römische Stadt und Titularbistum der katholischen Kirche, siehe Titularbistum Obbi

OBBI